Het ATP-tennistoernooi van Rome (officieel Internazionali BNL d'Italia) van 2018 vond plaats van 13 tot en met 20 mei in de Italiaanse hoofdstad Rome. Er werd gespeeld op de gravelbanen van het Foro Italico.

Het gecombineerde ATP/WTA-toernooi van 2018 trok 203.758 toeschouwers.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 
 
 

Rome
ATP-toernooi van Rome